Lidové divadlo může být:

lidové divadlo
Lidové divadlo (spolek), protifašistická návštěvnická organizace, vznikla v roce 1937 při Klubu českých a německých divadelních pracovníků, v roce 1947 přejmenována na Umění lidu.
Lidové divadlo Uranie, české divadlo sídlící v pražských Holešovicích, vzniklo v roce 1903